Ехидо Лопез Матеос има више значења:

 Ехидо Лопез Матеос (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ехидо Лопез Матеос, Ла Колонија (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ехидо Лопез Матеос (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику